Petru IV Rareș, Principe di Moldavia del XVI secolo
Petru Rareș, comune della Romania nel distretto di Bistrița-Năsăud